Rohmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Rohmann (* 1972), deutsche Psychologin
 Dirk Rohmann (* 1975), deutscher Althistoriker
 Eva Rohmann (1944–2020), deutsche Politikerin (DFD, SED), Abgeordnete der Volkskammer
 Gregor Rohmann (* 1970), deutscher Historiker
 Heinrich Rohmann (1853–1942), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Rohmann (* 1939), deutscher alt-katholischer Theologe
 Serge Rohmann (* 1970), luxemburgischer Fußballspieler
 Teresa Rohmann (* 1987), deutsche Schwimmerin

Rohmann steht für:
 Rohmann GmbH, eine Firma in Frankenthal

Siehe auch:
 Romann